Хохбург-Ах () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия.

Входит в состав округа Браунау-на-Инне.  . Официальный код  —  40414.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Карл Лугмайр (АНП) по результатам выборов 2003 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 25 мест.

 АНП занимает 16 мест.
 СДПА занимает 6 мест.
 АПС занимает 3 места.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Верхней Австрии